Az 1990-es labdarúgó-világbajnokság B csoportjának mérkőzéseit június 8. és június 18. között játszották. A csoportban Argentína, Kamerun, Szovjetunió és Románia szerepelt.

A csoportból Kamerun és Románia jutott tovább az első két helyen, az egyik legjobb harmadik helyezettként Argentína is továbbjutott. A mérkőzéseken 17 gól esett.

Tabella

Mérkőzések

Argentína – Kamerun

Szovjetunió – Románia

Argentína – Szovjetunió

Kamerun – Románia

Argentína – Románia

Kamerun – Szovjetunió

Források 

C2